Уо́лтон () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 60687 человек. Административный центр округа — город Монро.

История 
Округ Уолтон основан в 1818 году.

География 
Округ занимает площадь 852.1 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Уолтон в 2000 году проживало 60687 человек. Плотность населения составляла 71.2 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии